Atenas steht für:

 Atenas (Alajuela), eine Stadt in der Provinz Alajuela in Costa Rica
 Atenas (Kanton), einen Kanton in der Provinz Alajuela in Costa Rica
 AD Atenas, einen Sportverein aus Córdoba in Argentinien
 Atenas (Puerto Rico), Ort in Manatí